Förbundsförsamlingen kan avse

 Förbundsförsamlingen (Schweiz) – Schweiz lagstiftande församling på federal nivå
 Förbundsförsamlingen (Tyskland) – ett särskilt organ i Tysklands parlamentariska system, vars enda uppgift är att välja Tysklands förbundspresident
 Förbundsförsamlingen (Österrike) – en gemensam sammankomst mellan nationalrådet och förbundsrådet i Österrikes parlament
 Förbundsförsamlingen (Tyska förbundet) – parlamentet i Tyska förbundet (1815–1866)